es una compañía farmacéutica japonesa formada el 1 de abril del 2005 tras la fusión de  y . Astellas es un miembro del grupo financiero Mitsubishi UFJ  (MUFJ) keiretsu.

Historia
El 5 de febrero del 2020, la compañía anunció cambios en la estructura de manejo a partir del 1 de abril del mismo año.

Adquisiciones

Controversias

Productos

Referencias

Marcas japonesas